Анатолий Му́хин:
 Мухин, Анатолий Иванович (1874—1924) — русский художник.
 Мухин, Анатолий Фёдорович (1924—1979) — полковник, Герой Советского Союза.